Ли́нкольн () — распространенное английское имя собственное, встречающееся как в качестве фамилии или имени, так и в качестве топонима:

 Линкольн, Авраам (1809—1865) — 16-й президент США (1861—1865).
 Линкольн, Бенджамин (1733—1810) — американский офицер армии, кандидат в президенты США.
 Линкольн, Генри (Ге́нри Со́скин, 1930—2022) — британский писатель, телеведущий, сценарист и бывший актёр второго плана.
 Линкольн, Джесси Харлан (1875—1948) — вторая дочь Роберта Тодда Линкольна и внучка Авраама Линкольна.
 Линкольн, Леви (1749—1820) — американский политический деятель.
 Линкольн, Мэри Тодд (1818—1882) — супруга Авраама Линкольна.
 Линкольн, Роберт Тодд (1843—1926) — американский юрист и военный министр, первый сын президента Авраама Линкольна.
 Линкольн, Элмо (1889—1952) — американский актёр.

Составные фамилии 
 Линкольн-Смит, Эмма (род. 1985) — австралийская скелетонистка, выступающая за сборную Австралии с 2004 года.

Техника 
 Lincoln — марка автомобилей класса «люкс», выпускаемая компанией Ford
 Avro Lincoln — британский тяжёлый четырёхмоторный бомбардировщик (1944—1967)
 USS Abraham Lincoln (CVN-72) — авианосец ВМФ США

Фильмы 
 «Линкольн» — биографический фильм о 16-м президенте США, снятый Стивеном Спилбергом, 2012
 «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» — американский фильм режиссёра Тимура Бекмамбетова, 2012

Книги 
 «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров» — роман Сета Грэма-Смита, 2010

Географические объекты 
 Линкольн — город в графстве Линкольншир, Англия.
 Линкольн — город в штате Арканзас, США.
 Линкольн — город в штате Иллинойс, США.
 Линкольн — город, столица штата Небраска, США.
 Линкольн — город в штате Род-Айленд, США.
 Линкольн — город в провинции Буэнос-Айрес, Аргентина.
 Линкольн — город на Южном острове в Новой Зеландии.
 Море Линкольна — часть Северного Ледовитого океана.
  — название 24 округов США ().
 Порт-Линкольн — город в штате Южная Австралия в Австралии.
 Замок Линкольн — норманский замок в Линкольне (Англия).
  — тауншип в штате Мичиган, США.

Фамилия 
 Эбби Линкольн (настоящее имя Анна Мария Вулдридж; 1930—2010) — американская джазовая певица, актриса.

Имя 
 Кассио де Соуза Соарес (род. 1979), более известный как Линкольн — бразильский футболист, полузащитник.
 Линкольн Пирс (род. 1963) — американский автор комиксов и детский писатель.
 Линкольн Чайлд (род. 1957) — американский писатель.

Спорт 
 «Линкольн» — футбольный клуб из Гибралтара.
 «Линкольн Сити» — футбольный клуб из города Линкольн, Англия.

См. также